Symphonic Latino es una empresa de distribución y comercialización de música en la industria. Con sede en Tampa, Florida, distribuye a los mercados musicales en los Estados Unidos, África, Colombia, Brasil, México, República Dominicana, España y toda Latinoamérica.

Fundación e historia 
Fundada en 2006 por el exproductor musical Jorge Brea, brinda a sellos discográficos, representantes y artistas, distribución global de música a tiendas y plataformas de streaming.

Es la filial para el mercado latino de la compañía Symphonic Distribution y cuenta con oficinas en países como Colombia, Brasil, África y México. Además tiene sedes en las ciudades de Los Ángeles y Brooklyn en los Estados Unidos.

Desde 2014 firmó alianza con Vevo creando así la posiblidad de que sus artistas carguen sus videos y accedan a esta plataforma directamente. En el año 2019 anunció su asociación con Songtrust, empresa de solución tecnológica para recaudación de regalías musicales y administración editorial. Recientemente logró unirse a Mood Media, empresa para soluciones de medios de comunicación en las tiendas.

Referencias 

Asociaciones de la industria musical
Gestión de derechos digitales
Sitios web de música